Europamästerskapet i ishockey 1989 kan vara:

Europamästerskapet i ishockey för herrar 1989.
Europamästerskapet i ishockey för damer 1989.